Bill Harris (gitarist) - Amerikaans gitarist
 Bill Harris (trombonist) - Amerikaans trombonist
 Bill Harris (Wales) - voetballer uit Wales
 Bill Harris (Nieuw-Zeeland) - voetballer uit Nieuw-Zeeland
 Bill Harris (politicus) - Amerikaans politicus
 Bill Harris (lobbyist) - Amerikaans lobbyist gelieerd aan de Republikeinse Partij
 Bill Harris (televisieproducent) - Amerikaans televisieproducent
 Bill Harris (wetenschapper) - Schots wetenschapper en geneticus
 Bill Harris (zwemmer) - Amerikaans zwemmer
 Bill Harris (neurowetenschapper) - Canadees neurowetenschapper